Ч има више значења:
 Ч (ћириличко)
 Ч (слово латинице)